Il singolare del torneo di tennis Newcastle Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Agustín Calleri che ha battuto in finale Salvador Navarro-Gutierrez 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Mariano Puerta (secondo turno)
 Mariano Zabaleta (secondo turno)
 Marzio Martelli (primo turno)
 Martín Rodríguez (primo turno)

 Jean-Baptiste Perlant (primo turno)
 Arnaud Boetsch (secondo turno)
 Edwin Kempes (secondo turno)
 Andrej Čerkasov (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Newcastle Challenger 1998